NGC 4905 (другие обозначения — ESO 443-31, MCG -5-31-15, AM 1258-303, PGC 44902) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4905
Центавр (созвездие)